Rodney McCray ist der Name folgender Personen:

* Rodney McCray (Basketballspieler) (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rodney McCray (Baseballspieler) (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler